Reykjadalsá ist der Name mehrerer Flüsse in Island:

 Reykjadalsá (Varmá), in der Gemeinde Ölfus, mündet in die Varmá
 Reykjadalsá (Hvítá), in der Gemeinde Borgarbyggð, mündet in die Hvítá
 Reykjadalsá (Miðá), in der Gemeinde Borgarbyggð und Dalabyggð, mündet in die Miðá
 Reykjadalsá (Vestmannsvatn), in der Gemeinde Þingeyjarsveit, mündet in den Vestmannsvatn